Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1972 was de 14e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. 17 landen namen deel aan dit toernooi dat van 14 tot en met 30 april in Bangkok, Thailand, werd gespeeld. Israël werd winnaar van het toernooi, in de finale werd Zuid-Korea met 1–0 verslagen. Iran werd derde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in 1972
Voetbal in Thailand
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Thailand